El nombre Julián Ruiz puede hacer referencia a varios artículos:

 Julián Ruiz, jugador y entrenador de balonmano español.
 Julián Ruiz, locutor, productor musical e ingeniero de sonido español.
 Julián Ruiz Gabiña, comunista español